Wiktor Tschernow () ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Georgijewitsch Tschernow (1899–1945), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wiktor Michailowitsch Tschernow (1873–1952), russischer Politiker